Východní Beskydy je název dvou různých geomorfologických oblastí ve vnějších Karpatech.

 Východní Beskydy – geomorfologická subprovincie Vnějších Východních Karpat v Polsku, na Slovensku, na Ukrajině a v Rumunsku, definovaná v rámci geomorfologického členění Polska; ve slovenském členění se překrývá s geomorfologickou oblastí Poloniny
 Východní část Západních Beskyd – geomorfologická oblast Vnějších Západních Karpat na hranicích Polska a Slovenska, definovaná v rámci geomorfologického členění Slovenska

Související články 
 Západní Beskydy (rozcestník)
 Střední Beskydy (rozcestník)

Externí odkazy 
 

+